Man Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Main Qu (vattendrag i Kina, lat 29,20, long 89,90), Tibet, 
 Main Qu (vattendrag i Kina, lat 28,60, long 86,00), Tibet, 
 Mam Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar